Les Kims sont un peuple d'Afrique centrale vivant principalement dans quatre villages de la région du Mayo-Kebbi Est au Tchad. Ils étaient  au Tchad en 1993 (RGPH).

Ethnonymie 
Le nom Kim est d'origine barma. Les Kims n'ont pas de nom générique dans leur propre langue, ils utilisent un nom spécifique pour le nom des habitants de chacun des quatre villages.

Origine 
Les Kims ont une origine diverse variant d'un village à un autre, d'un clan à un autre. Certains segments du clan peuvent avoir une origine toute aussi différente du clan sans que le lien historique ne soit remis en cause. Les clans sont plus ou moins homogènes et très soudés autour d'un ancêtre commun ou d'une histoire commune. En pays Kim, le sentiment d'appartenance ethnique est plus faible que le sentiment d'appartenance clanique. On retrouve les éléments du clan éparpillés dans plusieurs village (les ferêp et kaâp entre Djoumane et Kolobo, les gamar entre Kim Koswap, Été et Kolobo, etc.). Dans un village, un clan avec ses différents segments forme administrativement une unité appelée quartier. En pays Kim, les quartiers sont formés par des populations d'un même clan. On trouve quelques cas particuliers où ils sont formés par deux ou trois petits clans ou segments allogènes.

Historiquement, les Kims sont rattachés aux baguirmiens (cf. les travaux de Christian Seignobos), car considérés comme des groupes réfractaires au prosélytisme musulman sous le Mbang Hadji II (entre les XVe et XVIe siècles).

Selon les données linguistiques, sociologiques et anthropologiques, il est admis que les Kims sont formés par un mélange des souches baguirmiennes avec les populations avoisinantes tels que les marba, moussey (ou mossey), gabri, massa, besmé, soumrai, etc.

Pays 
 le pays kim et les quatre villages : Kim, Éré, Djoumane, Kolobo
 les communautés kims sur le fleuve Logone
 les communautés kims dans les grandes villes du Tchad
Ils sont appelés selon leur village koassap pour Kim, Garap pour Eré, Gérêp pour Djoumane et Kolôp pour Kolobo.

Histoire 
 Kim, relai du royaume du Baguirmi

Organisation sociale et économie 
 l'éleusine
 le taro
 le riz
 la pêche et le commerce du poisson
 la poterie

Langue 
 le kim

Religion 
 le protestantisme en pays kim

Situation contemporaine

Voir aussi

Articles connexes 
 Ethnonymie du Tchad
 Démographie au Tchad
 Liste des groupes ethniques d'Afrique

Bibliographie 
 Jean Cabot, « Kim : village du Moyen-Logone (région du Mayo-Kebbi) », Bulletin de l'Institut d'études centrafricaines (Brazzaville), nouvelle série , 1953, p. 41-61
 Francine Lafarge et Christian Seignobos, « Des gens du fleuve entre Kim et Laï », Annales de l’université du Tchad, 1977, numéro spécial (octobre), p. 49-99

Groupe ethnique au Tchad